

Portalegre est une municipalité de l'État du Rio Grande do Norte

Portalegre est une municipalité du Portugal, capitale du district de Portalegre situé dans l'Alentejo

Voir aussi